Skalskie – szczyt w  Małych Pieninach
 Skalskie, Skalski Potok – potok
 Skalskie – dolina Skalskiego Potoku w Małych Pieninach
 Skalskie – część wsi Kasina Wielka
 Skalskie – dawna wieś, obecnie część Olkusza